Pankotay Ygor magyar színművész, énekművész, rendező.

Pályája 
A művész 2012-ben a „A Magyar Színművészet Nyugati-Parti Nagykövete" elismerő címet kapott az amerikai magyarság körében kifejtett kulturális szervező és értékteremtő munkájáért, számos zenés produkcióban való közreműködésért, rendezésért - Dr. Kálmán László, Magyarország Los Angeles-i Főkonzuljától.

Pankotay Ygor kiváló tenorhangja felcsendült már – többek között - Ausztria, Németország, Svájc, Szerbia, Luxemburg, Olaszország, Japán, Kanada és az Egyesült Államok színpadain, de a hazai közönség is találkozhatott vele a Budapesti Operettszínház és a Madách Színház előadásaiban.

2000-ben debütált tenor főszerepben német nyelven Düsseldorfban, Kálmán Imre: Csárdáskirálynőjében.

2007-ben Strauss: Denevérjének egyik főszerepét, Alfrédot énekelte Tokyoban.

2012-ben és 2013-ban Kálmán: Marica grófnőjének tenor főszerepét énekelte Los Angelesben és San Franciscóban.

2017-től a Budapest-Párizs központú Jona Films Paris művészeti igazgatója.

Magánélet 
Párja Goztola Krisztina színművésznő, producer. Első közös pódiumestjük címe: Két szív – egy ritmusban (2018).

Főbb szerepei 
 Kálmán: A cirkuszhercegnő – Mr.X
 Kálmán: Marica grófnő – Tasziló
 Huszka: Lili bárónő – Illésházy
 Szirmai: Mágnás Miska – Baracs
 Jacobi: Leányvásár – Tom Miggles
 Webber: Az operaház fantomja – Piangi
 Strauss: A denevér - Alfréd
 Kálmán: Csárdáskirálynő - Edwin

Főbb rendezései 
 Offenbach: Eljegyzés lámpafénynél
 Kálmán: A cirkuszhercegnő
 Huszka: Lili bárónő
 Kálmán: Marica grófnő

Díjai 
„A Magyar Színművészet Nyugati-Parti Nagykövete" az Egyesült Államokban (2012).

Források 
 Pankotay Ygor hivatalos facebook oldala
 Pankotay Ygor hivatalos youtube csatornája
 szabolcsihir.hu
 lokal.hu
 Magyar színészek